Le Leininger-Gymnasium  est un lycée allemand situe à Grünstadt dans le Palatinat en Allemagne. Le Leininger-Gymnasium est considéré comme une des plus anciennes écoles d’Allemagne et comme le plus ancien lycée de Rhénanie-Palatinat. Il a sa source dans la Höninger Lateinschule, sorte d’université philosophique qui existe dans le Leiningerland à Höningen (commune de Altleiningen) de 1573 à 1630. Le Leininger-Gymnasium est créé en 1729 à Grünstadt.  Durant la première décennie de son existence, une des principales matières d’enseignement du Leininger-Gymnasium est le français. Depuis 1995, l’enseignement de la musique est devenue une des matières principale du Leininger-Gymnasium.

Personnalités liées au lycée 
 Ludwig Maria Hugo (1871-1935), évêque de Mayence entre 1921 et 1935, adversaire résolu du nazisme.

Sources

Traduction de la wikipedia allemande

Littérature historique 
 Walter Lampert: 1100 Jahre Grünstadt. Ein Heimatbuch. Stadtverwaltung Grünstadt, Grünstadt 1975.

Grünstadt
Grunstadt

Grunstadt